Le championnat de Pologne de basket-ball (en polonais : Polska Liga Koszykówki ou PLK), est une compétition de basket-ball qui représente en Pologne le sommet de la hiérarchie du basket-ball. La seconde division polonaise est l'I. Polska Liga Koszykówki. Le championnat de Pologne de basket-ball existe depuis 1928.

Historique

Palmarès

Bilan par club

Logos

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de Pologne de basket-ball 
 Championnat de Pologne de basket-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel de la PLK

Compétition de basket-ball en Pologne
Basket-ball
Pologne
Compétition fondée en 1928